Oto или OTO — может означать:

Аббревиатура, сокращение 
 OTO Melara — сокращённое наименование итальянской компании Odero Terni Orlando.
 OTO Mod. 42
 O.T.O. (от ) — Орден Восточных Тамплиеров

Музыка 
  — третий альбом Fluke, выпущенный в 1995 году.

См. также 
  (кирил.; значения)